Tamphilus ist der Gentilname folgender Personen:

 Marcus Baebius Tamphilus, 181 v. Chr. Konsul der Römischen Republik
 Quintus Baebius Tamphilus, römischer Beamter, der an den Verhandlungen mit Karthago teilnahm und dabei versuchte, den Zweiten Punischen Krieg zu verhindern